Luke Bambridge e Jonny O'Mara erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Daniel Evans e Lloyd Glasspool.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno sconfitto Máximo González e Horacio Zeballos con il punteggio di 3-6, 7-64, [10-6].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Máximo González /  Horacio Zeballos (finale)

 Fabrice Martin /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
 Dominic Inglot /  Austin Krajicek (semifinale)

Riserve 

  Nicholas Monroe /  Fernando Verdasco (primo turno)

Wildcard 

  Scott Clayton /  James Ward (primo turno)

 Daniel Evans /  Lloyd Glasspool (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2019